Ragazze – plurale di ragazza
 Ragazze (Les Jeunes Filles) – ciclo di romanzi di Henry de Montherlant, pubblicati tra il 1936 e il 1939
 Ragazze – album di Paola Turci del 1993
 Ragazze – film del 1997 diretto da Mike Leigh